Dad's Army – serie televisiva britannica prodotta dal 1968 al 1977
Dad's Army – film del 1971 diretto da Norman Cohen
L'esercito di papà (Dad's Army) – film del 2016 diretto da Oliver Parker